Sand Lake ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sand Lake (Iosco County, Michigan)
 Sand Lake (Kent County, Michigan)
 Sand Lake (New York)
 Sand Lake (Texas)
 Sand Lake (Wisconsin), im Polk County
 Sand Lake (Town, Burnett County), Town(ship) in Wisconsin
 Sand Lake (Town, Sawyer County), Town(ship) in Wisconsin

Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Sand Lake (Nicollet County, Minnesota), Minnesota
 Sand Lake (Sibley County, Minnesota), Minnesota
 Sand Lake (Stearns County, Minnesota), Minnesota

in Kanada:
 Sand Lake (Kitimat-Stikine Regional District), British Columbia

Siehe auch:
 Sandy Lake
 Big Sand Lake